Oberon, keresztnév
 Oberon, Christoph Martin Wieland eposza
 Oberon, Carl Maria von Weber operája
 Oberon, operációs rendszer
 Oberon, az Uránusz bolygó egyik holdja
 Oberon, Ben Jonson színdarabja
Oberon, programozási nyelv
Oberon-1, programozási nyelv
Oberon-2, programozási nyelv